Claudio Rodríguez puede referirse a:

Personajes 
 Claudio Rodríguez García (1934-1999), poeta español;
 Claudio Rodríguez (actor) (1933-2019), actor de doblaje español;
 Claudio Rodríguez Medellín (1977-), conductor de televisión mexicano;
 Claudio Rodríguez Fer (1956-), poeta, narrador y ensayista en lengua gallega e hispanista en lengua castellana;
 Claudio Rodríguez (cantautor) (1991-), cantautor cubano;
 Claudio Sergio Rodríguez, exfutbolista y entrenador argentino;
Claudio Rodríguez E. Actor Director y gestor Chileno Nacido en 1965.